Existen varios teoremas en diversas áreas de la matemática que son denominados teorema de Dirichlet:

 En análisis matemático, el teorema de Dirichlet (series de Fourier), un resultado sobre la convergencia puntual de series de Fourier.

 En teoría de números, el teorema de Dirichlet sobre progresiones aritméticas, un resultado sobre la infinitud de números primos primos en progresión aritmética.

 En teoría algebraica de números, el teorema de las unidades de Dirichlet, un resultado sobre las unidades en el anillo de enteros de un cuerpo algebraico.

 En aproximación diofántica, el teorema de aproximación de Dirichlet.

Teoremas de análisis matemático